Nella storia vi sono due eventi che si è soliti definire guerra del Pacifico:
Guerra del Pacifico, combattuta, tra Cile, Perù e Bolivia tra il 1879 e il 1884.
Guerra del Pacifico, combattuta durante la seconda guerra mondiale tra Stati Uniti ed Impero del Giappone nell'oceano Pacifico.